Пьер Луи́ Буато́ (; 1911—1980) — французский ботаник.

Биография 
Пьер Буато родился 3 декабря 1911 года в городе Коньяк на западе Франции. Учился в Версальском сельскохозяйственном училище, затем служил во французской армии и в 1932 году был отправлен на Мадагаскар. С 1934 года Буато собирал гербарий растений Мадагаскара. С 1935 года он работал в зоопарке и ботаническом саду Тсимбазаза в Антананариву.

Буато знал в совершенстве малагасийский язык, издал несколько публикаций о малагасийских названиях растений и об использовании растений в традиционной медицине Мадагаскара.

В Мадагаскаре в 1937 году у Пьера Буато родилась дочь Люсиль, впоследствии ставшая известным ботаником.

С деятелями местного национально-освободительного и рабочего движения Жозефом Равуаханги и Жозефом Расетой основал Союз профсоюзов ВКТ на Мадагаскаре. В 1947 году вследствие антиколониального восстания на Мадагаскаре Буато вернулся во Францию, где вступил во Французскую коммунистическую партию. Он работал в химической лаборатории Парижского медицинского училища. С 1949 по 1958 Буато был членом совета Французского Союза, возглавляя коммунистическую группу в этом собрании.

1 сентября 1980 года Пьер Луи Буато скончался от рака.

Основной гербарий, собранный Пьером Буато, хранится в Парке Тсимбазаза в Антананариву (TAN). Более поздние образцы растений находятся в Парижском музее естественной истории (P).

Некоторые научные публикации 
 Contribution a I'histoire de la nation malgache. 1958
 Dictionnaire des noms malgaches de végétaux. 1974—1979
 Précis de matière médicale malgache. 1986
 Plantes médicinales de Madagascar. 1993, в соавторстве с Л. Аллорж-Буато
 Kalanchoe (Crassulacées) de Madagascar. 1995, в соавторстве с Л. Аллорж-Буато
 Переводы на русский

Некоторые виды, названные в честь П. Буато

Примечания

Ссылки 
 

Ботаники Франции
Ботаники по алфавиту
Ботаники XX века
Члены Французской коммунистической партии
Умершие от рака